DJ Woody bezeichnet:

 DJ Woody (Hip-Hop) alias Lee Woodvine (* 1977), britischer Hip-Hop-DJ und -Musiker
 Woody (DJ) alias Naufel Ksaier, deutscher Techno-DJ und -Musiker
 Woody van Eyden (* 1963), niederländischer Techno-DJ und -Musiker